Светлосельский сельский Совет — административная единица на территории Шумилинского района Витебской области Республики Беларусь. Административный центр - агрогородок Светлосельский.

Состав 
Светлосельский сельсовет включает 19 населённых пунктов:
 Башни — агрогородок
 Боевка — деревня
 Гороватка — деревня
 Дубровское — деревня
 Завязье — деревня
 Засинники — деревня
 Ильинцы — деревня
 Каравайница — деревня
 Крупчино — деревня
 Лесковичи — деревня
 Ложок — деревня
 Мазеки — деревня
 Полтево — деревня
 Светлосельский — агрогородок
 Солодухи Пущевые — деревня
 Тербешово — деревня
 Ужлятино — деревня
 Хатилово — деревня
 Язвино — деревня

Упразднённые населённые пункты на территории сельсовета:
 Амбросовичи — деревня
 Городно — деревня
 Кутино — деревня
 Марково — деревня
 Непороты — деревня
 Русски — деревня
 Чернецкое — деревня

См. также 
 Шумилинский район

Примечания

Ссылки 
 Шумилинский райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь

Сельсоветы Шумилинского района